14-й чемпионат России по мини-футболу проводился с осени 2005 по весну 2006 года. Чемпионом в четвёртый раз подряд стало московское Динамо.

Участники 
 Арбат (Москва)
 ВИЗ-Синара (Екатеринбург)
 Дина (Москва)
 Динамо (Москва)
 Норильский никель (Норильск)
 Спартак (Москва)
 Спартак-Щёлково (Щёлково)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 Тюмень (Тюмень)
 ЦСКА (Москва)

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки по версии АМФР

Ссылки 
 FutsalPlanet

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2005 году
Чемпионаты России в 2006 году
Футбол в России в 2005 году
Футбол в России в 2006 году